Zuidbroek ist der Name mehrerer Ortschaften in den Niederlanden:

 Zuidbroek (Apeldoorn), ein Stadtteil von Apeldoorn, Provinz Gelderland, Niederlande
 Zuidbroek (Krimpenerwaard), ein Ortsteil der Gemeinde Krimpenerwaard, Provinz Südholland, Niederlande
 Zuidbroek (Midden-Groningen), ein Ortsteil der Gemeinde Midden-Groningen, Provinz Groningen, Niederlande
 Zuidbroek (Wierden), ein im Bau befindlicher Stadtteil der Gemeinde Wierden, Provinz Overijssel, Niederlande